Alinement Creek ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Alinement Creek (East Alapah Glacier), Bundesstaat Alaska (North Slope) 
 Alinement Creek (North Fork Koyukuk River), Bundesstaat Alaska (Yukon-Koyukuk)